Paulet är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Amyas Paulet (1532–1588), engelsk diplomat
 Anthony Paulet (1562–1600), engelsk ämbetsman
 Augustus Paulet, 15:e markis av Winchester (1858–1899), brittisk peer 
 
 
 
 Jean-Jacques Paulet (1740–1826), fransk mykolog
 
 Lord Nassau Powlett (1698–1741), brittisk politiker
 Nigel Paulet, 18:e markis av Winchester (född 1941), brittisk peer
 Pedro Paulet (1874–1945), peruansk uppfinnare
 Richard Paulet, 17:e markis av Winchester (1905–1968), brittisk peer

Se även 
 Poulett
 Powlett